Padda kan avse:

 Paddor – ett samlingsnamn för vissa arter i ordningen stjärtlösa groddjur men inte en enhetlig taxonomisk grupp 
 Äkta paddor – en familj av groddjur bestående av cirka 500 arter
 Padda – vardagligt namn på en surfplatta

Geografi

Antarktis 

 Padda (ö i Antarktis),

Norge 

 Tistiløya, holme, Oslo, Oslo, 
 Paddå, kulle, Rogaland fylke, Sandnes kommun,

Svalbard och Jan Mayen 

 Padda (ö i Svalbard och Jan Mayen), Bjørnøya,

Se även
 Paddan (olika betydelser)